Финале Мађарског купа 2005. је било,(одиграно), 9. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Финале је играно у две утакмице, а састале су се екипа Шопрона и Дебрецина.

Ове године судбина купа решена је по први пут у два меча. Прва утакмица је одиграна 16. јула, а друга 20. јула 2005. године. Још пре првог меча постало је извесно да ће први пут бити покрајински освајач Суперкупа.

Трофеј је освојио тим Дебрецина укупним резултатом од 5 : 4, чиме је постао победник осмог издања Суперкупа Мађарске.

Утакмица

Прва утакмица

Друга утакмица

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Подаци за 1. утакмицу на magyarfutball.hu
 Подаци за 2. утакмицу на magyarfutball.hu
 Ориго спорт о 1. утакмици
 Ориго спорт о 2. утакмици

2005
Фудбал у 2005.
ФК Шопрон
ФК Дебрецин